

Codici
 SYD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Kingsford Smith di Sydney, Australia
 syd – codice ISO 639-5 delle lingue samoiede

Onomastica
 Syd – forma diminutiva del nome proprio di persona Sydney, variante di Sidney

Personaggi
 Syd – altro nome di Mizar, personaggio de I Cavalieri dello zodiaco